Akola (Marathi: , ) ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra mit etwa 430.000 Einwohnern (Volkszählung 2011). Sie ist Verwaltungssitz des Distrikts Akola und liegt ungefähr 600 Kilometer östlich von Mumbai und 250 Kilometer westlich von Nagpur.

Verkehr 
Es gibt eine Eisenbahnverbindung nach Osten, diese teilt sich auf in Richtung Nagpur und in Richtung Warangal, sowie eine Eisenbahnverbindung nach Westen, die Richtung Nashik führt. In der Nähe der Stadt kollidierte am 3. Juni 1943 ein Schnellzug von Bombay (heute: Mumbai) nach Kalkutta (heute: Kolkata) mit einem Güterzug, wobei zwei Personen- und der Speisewagen zertrümmert wurden. 50 Menschen starben, 100 wurden darüber hinaus verletzt.

Außerdem führt eine Fernstraße durch die Stadt, die im Osten nach Nagpur führt und sich im Westen aufteilt in Richtung Malegaon und Indore.

Klimatabelle

Weblinks 

 Akola City Guide
 Akola Tourismus

Einzelnachweise 

Ort in Maharashtra
Municipal Corporation in Maharashtra
Distrikt Akola